Телевизионный рейтинг (TVR) — показатель, характеризующий процент аудитории, контактировавший с конкретным эфирным событием (ТВ-программой, рекламным блоком, рекламным роликом и т.д.).

Основные понятия  
Телевизионный рейтинг является частью общего понятия рейтинга, наряду с другими рейтинговыми показателями для различных видов СМИ. К примеру, AIR для прессы, AQH для радио и проч.

Рассчитать телевизионный рейтинг можно с помощью следующей формулы:

Количество людей, контактировавший с эфирным событием / генеральную совокупность * 100%

Несмотря на то, что TVR измеряется в процентах, слово «процент» в речи опускается, то есть 1 % аудитории, контактировавший с эфирным событием, – это 1 TVR. Например, если рекламное сообщение видело 20 % аудитории, то его рейтинг будет равен 20. Рейтинг события не может быть больше 100 %.

Ниже приведена основная терминология, связанная с данным показателем и принятая в системе медиаисследований:

 Потенциальная аудитория телеканала — всё население, которое проживает на территории, где есть техническая возможность для приёма и просмотра определённого телеканала.
 Телезритель — человек, находящийся в комнате, где в данный момент времени включен телевизор.
 Исследования телеаудитории — исследования, которые позволяют выявить статистические данные о численности зрителей телеканала в определённой группе населения за определённый период времени.
 Измерение аудитории — исследование, которое отражает статистические оценки телеаудитории по фактическим замерам за определённый период.
 Суммы рейтингов: 
 GRP (Gross Rating Point) – сумма рейтингов всех выходов эфирного события на всё население. GRP описывает аудиторию в целом, и данный показатель учитывает также повторные контакты аудитории с рекламным сообщением. GRP может быть больше 100, так как это сумма рейтингов.
 TRP (Target Rating Point) – сумма рейтингов всех выходов эфирного события на целевую аудиторию. TRP также может быть больше 100.
Приведенный рейтинг — для оценки стоимости размещения и сравнения рейтинги приводятся к единой длине - 20 секунд. К примеру, при размещении в программе "Танцы" (3 TVR) роликов с разными хронометражами (5”, 10” и 20”) каждый ролик получит по 3 рейтинга, но их стоимость будет отличаться. 
Стоимость пункта рейтинга (Cost per point или CPP) — стоимость приведенного пункта рейтинга на заданную аудиторию.

Методы измерения телевизионного рейтинга  
Измерение аудитории с помощью опросов населения или определённой группы людей для получения как фактической информации (смотрел индивид передачу или нет), так и субъективной — мнений, оценок, предпочтений и др. Невозможно регулярно опрашивать всё население о просмотре конкретных ТВ-передач, поэтому для получения данных используют выборки, которые будут достоверно представлять всё население.

Среди методов исследований можно выделить:

 методику day-after-recall (человек вспоминает о просмотре телепередач вчерашнего дня),
 проведение дневниковых исследований (дневник, разделенный на интервалы 15 или 30 минут, который респондент заполняет в течение непрерывного определенного периода времени)
 автоматизированный метод сбора информации о телеаудитории (чаще всего используется подключенное к телевизору записывающее устройство, которое фиксирует его включение и каналы, которые просматриваются)
 устройство пиплметр, которое дополнительно фиксирует, что именно и в течение какого времени просматривается, а также выводит демографические характеристики зрителей (с помощью набора кнопок, каждая из которых соответствует определенному телезрителю).

Применение  
TVR представляет собой оценку аудитории, видевший или слышавшей ту или иную передачу, поэтому он является основным количественным показателем медиапланирования и является необходимым элементом планирования рекламных кампаний и составления медиапланов. Таким образом, рейтинг используется для оценки зрительского интереса к той или иной передаче или каналу и оценки того, какие рекламные сообщения можно размещать в конкретный временной промежуток.

С помощью рейтинга рекламодатели определяют примерное количество человек, способных увидеть рекламный ролик, а каналы, основываясь на рейтинговой информации, определяют расценки на рекламу. «Зная рейтинг данного телеканала в данное время и общую численность потенциальных телезрителей, нетрудно вычислить предполагаемую аудиторию, которая, вероятно, увидит рекламу, транслируемую на этом канале в это время — эту величину называют нетто-покрытием носителя (Net-Coverage)».

Телевизионный рейтинг в России  
Подсчет телевизионного рейтинга в России начал применяться, соответственно, в результате отхода телевидения от бюджетной основы и его перехода на коммерческую.

В период зарождения рекламного бизнеса в РФ (конец 80-х гг.) не было особой необходимости в оценке аудитории с помощью медиапоказателей, однако вскоре эта необходимость сделалась очевидной с увеличением количества рекламы и усилением борьбы за рекламное пространство. «Потребность в данных для расчета рейтинговых показателей привела к тому, что в России одновременно появились несколько фирм, положивших начало медиаисследованиям. Пионерами в этой области стали зарубежные компании Mediametrie International (Франция) и исследовательский институт Gallup (Великобритания), создавший российское отделение Russian Research. Позднее эстафету подхватили отечественные фирмы: Фонд "Общественное мнение", COMCON 2, РОМИР/Gallup Media Russia, ВЦИОМ/Медиамар, НИСПИ и VRatio».

Критика  
Некоторые исследователи считают, что традиционные показатели телевизионного рейтинга, помимо прочего, не позволяют учитывать социально-политический контекст, в рамках которого просматривается та или иная телепрограмма/рекламное сообщение. Также нельзя точно определить уровень активности телезрителей, основные причины интереса к программе, качество программы и т. д.

Также признается, что телевизионный рейтинг не всегда отражает масштаб охвата тех или иных телепередач, а также интерес к ним. Так, к примеру, сериал «Люцифер» был приостановлен весной 2018 года из-за низких телевизионных рейтингов на канале FOX. Однако указывалось, что со стороны лояльной аудитории сохраняется огромный интерес к сериалу, что не отражалось в рейтинге.

Примечания 

Медиа
Медиапланирование